Владимир Евгеньевич Сульянов (6 ноября 1985 года) — российский самбист, призёр чемпионатов России по боевому самбо, чемпион Европы, мастер спорта России международного класса. Боец смешанных единоборств.

Спортивные результаты

Боевое самбо 
 Чемпионат России по боевому самбо 2008 года — ;
 Чемпионат России по боевому самбо 2010 года — ;
 Чемпионат России по боевому самбо 2011 года — ;

Смешанные боевые искусства

Ссылки 
 
 

Самбисты России
Чемпионы Европы по самбо
Бойцы смешанных единоборств России